Ketamine, een verdovend middel
 Special K (lied), een lied van de rockband Placebo
 Special K (ontbijtgraan), een ontbijtgraan van Kellogg's